Rajd Wielkiej Brytanii 1984 (33. Lombard RAC Rally) – 33 Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w dniach 25-29 listopada. Była to dwunasta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1984. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Chester.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki

Klasyfikacja końcowa sezonu 1984 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

1984
1984 w Wielkiej Brytanii
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1984